Torpo steht für:

 Torpo (Norwegen), eine Ortschaft in Norwegen 
 Stabkirche Torpo, eine norwegische Stabkirche

Torpo ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Torpo (1901–1980), finnischer Kugelstoßer